

Sciences et techniques 
 L'échelle de Scoville est une échelle de mesure de la force des piments, inventée en 1912 par le pharmacologue Wilbur Scoville.

Patronyme 

 Wilbur Scoville (1865-1942), un pharmacologue américain, inventeur de l'échelle de Scoville ;
 William Scoville (1906-1984), un neurochirurgien américain.